Litolff ou Littolff est un nom propre alsacien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Henry Litolff (1818-1891), pianiste et compositeur français ;
 Albert Littolff (1911-1943), militaire français ;
 Yvan Littolff (1915-1991), son frère, pilote français.

Toponyme 

 Rue Henry-Litolff, voie de communication française des Hauts-de-Seine.

Patronyme français
Patronyme alsacien